Lagoa Salgada, município brasileiro
 Lagoa Salgada (lagoa de Feira de Santana), corpo d'água
 Lagoa Salgada (Paraíba), corpo d'água